«Затянувшаяся расплата»:

 «Затянувшаяся расплата» — индийский фильм 1973 года (в большинстве стран известен как «Zanjeer»).
 «» — индийский фильм 2013 года.

 См. также
 Занджир